Beira-Mar (Maio), een Kaapverdische voetbalclub
 Beira-Mar (Ribeira Grande), een Kaapverdische voetbalclub
 Beira-Mar (Tarrafal), een Kaapverdische voetbalclub
 SC Beira-Mar, een Portugese sportclub uit Aveiro